Статья описывает дисциплинарные нарушения на чемпионате мира по футболу, проходящему в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Статистика 

 Общее количество жёлтых карточек: 205
 Жёлтых карточек в среднем за матч: 3,42
 Общее количество красных карточек: 4
 Красных карточек в среднем за матч: 0,07
 Первая жёлтая карточка: Александр Головин — Россия — Саудовская Аравия
 Первая красная карточка: Карлос Санчес — Колумбия — Япония
 Самая быстро показанная ЖК: 1-я минута — Хесус Гальярдо — Мексика — Швеция (самая ранняя карточка в истории чемпионатов мира)
 Самая быстро показанная ЖК после выхода на замену: 1 минута — Ведран Чорлука — Аргентина — Хорватия (появился на поле, на 90+3-й минуте)
 Самая поздняя ЖК без дополнительного времени (овертайм): 90+8-я минута — Александар Прийович — Коста-Рика — Сербия, Седрик Суареш — Иран — Португалия
 Самая поздняя ЖК с учётом дополнительного времени (овертайма): 118-я минута — Хуан Куадрадо — Колумбия — Англия
 Самое быстрое удаление: 3-я минута — Карлос Санчес — Колумбия — Япония
 Самое позднее удаление: 90+4-я минута — Михаэль Ланг — Швеция — Швейцария
 Самый маленький промежуток времени между предупреждениями: 8 минут — Игорь Смольников — Уругвай — Россия (первое предупреждение на 28-й минуте, второе — на 36-й минуте)
 Самое большое количество ЖК (команда): 12 — Хорватия
 Наименьшее количество ЖК (команда): 1 — Саудовская Аравия
 Наибольшее количество ЖК (игрок): 3 — Себастиан Ларссон
 Наибольшее количество КК (команда): 1 — Колумбия, Германия, Россия, Швейцария
 Наибольшее количество ЖК (матч): 8 — Бельгия — Панама, Франция — Аргентина, Колумбия — Англия
 Наибольшее количество КК (матч): 1 — Колумбия — Япония, Германия — Швеция, Уругвай — Россия, Швеция — Швейцария
 Наименьшее количество ЖК (матч): 0 — Аргентина — Исландия, Уругвай — Саудовская Аравия
 Самое большое количество показанных карточек: 8 (8 жёлтых) — Бельгия — Панама, Франция — Аргентина, Колумбия — Англия
 Количество пенальти: 28
 Пенальти реализовано: 21
 Реализация пенальти: 75 %

Нарушения

По матчам

По арбитрам

Предупреждения и удаления 
В графе Клуб, за который он выступает указан клуб футболиста по состоянию на конец сезона 2017/2018, то есть тот, откуда футболист непосредственно прибыл на чемпионат мира.

 Одна прямая красная карточка

 Одна непрямая красная карточка

 3 жёлтые карточки

 2 жёлтые карточки

 1 жёлтая карточка

Чемпионат мира по футболу 2018